Brig (fr. Brigue-Glis; wł. Briga-Glis) – miasto w południowej Szwajcarii, w kantonie Valais, nad Rodanem. Położone na wysokości 691 m n.p.m. Ludność: 12 728 osób (2012).

Miasta partnerskie 
  Domodossola

Przypisy 
 Szwajcarski Urząd Statystyczny

Miasta w kantonie Valais